Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Topshelf Open 2013 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl švédsko-rumunský pár Robert Lindstedt a Horia Tecău, který nestartoval společně. Lindstedt se rozhodl turnaje nezúčastnit a Tecăuovým spoluhráčem se stal Max Mirnyj, s nímž získal druhý titul v řadě.

Deblový titul si připsala druhá nasazená bělorusko-rumunská dvojice Max Mirnyj a Horia Tecău, na jejichž raketách zůstali ve finále Němci Andre Begemann a Martin Emmrich. Po dvousetovém průběhu utkání 6–3 a 7–6, tak Tecău obhájil turnajový triumf z předchozího ročníku.

Nasazení párů 
  Ajsám Kúreší /  Jean-Julien Rojer (semifinále)
  Max Mirnyj /  Horia Tecău (vítězové)
  Santiago González /  Scott Lipsky (1. kolo)
  Michaël Llodra /  Nicolas Mahut ''(čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk mužské čtyřhry

Topshelf Open 2013